172 км, 172-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

172 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 554017
 172 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551882

172 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 708225.

172 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Молдавская железная дорога (Молдова). Код 393927.

172 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 637814.
 172 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 785950.
 172 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Омская область). Код 865093.
 172 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 810851.
 172 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 041566.
 172 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 058139.

172 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 429638.
 172 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 460658.